Le dialogue socratique (logos sokratikos) est un genre littéraire en prose developpé au début du  siècle  en Grèce. Ce genre littéraire est pratiqué par quelques-uns des disciples de Socrate, parmi lesquels le plus connu est Platon. D'autres disciples de Socrate, dont Xénophon, Antisthène, Eschine et Phédon, ont écrit des tamment des Apologies de Socrate), mais il n'en reste à peu près rien.

La liste des dialogues socratiques de Platon est la suivante : Alcibiade, Charmide, Criton, Euthyphron, les deux Hyppias, Ion, Lachès, Lysis.

Dans Eupalinos ou l'Architecte, Paul Valéry met en scène un dialogue entre Socrate et Phèdre au royaume des ombres. Il utilise la forme du dialogue socratique pour revisiter les concepts platoniciens de mimesis, de réel (ou de réalité), ou encore des effets de l'écriture. Il remet ainsi à l'ordre du jour cette forme de pratique philosophique de plus en plus utilisée à partir des années 1970, notamment par , Michel Tozzi et Michel Weber.

Le dialogue socratique est aussi très utilisé dans des techniques de thérapie psy, comme la thérapie des schémas.

Le dialogue socratique est également utilisé comme méthode pédagogique en enseignement.

Le dialogue socratique est une stratégie qui s’appuie sur l’interrogation et dont le but est de stimuler la pensée critique de l’apprenant, en l’amenant à prendre conscience de ce qu’il sait implicitement, puis de l’exprimer et de le juger. Cette stratégie situe l’apprenant au centre de son apprentissage. Le dialogue socratique est particulièrement efficace pour soutenir l’apprentissage des concepts par des questions dirigées et des analogies, conçues pour susciter l’intérêt de l’apprenant, qu’il soit novice ou expert. Le dialogue socratique, par sa logique inductive, favorise spécialement le développement des connaissances métacognitives.

Notes et références

Bibliographie 
 Livio Rossetti, « Le dialogue socratique in statu nascendi », Philosophie antique. Problèmes, renaissances, usages,  1, 2001, p. 11-35.
 Livio Rossetti, Le Dialogue socratique, Les Belles Lettres, coll. « Encre marine », 2011.
 Michel Weber, L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008.

Platon

Genre et forme littéraire
Dialogue de Platon